Een verkeersweg:
 N140 (België)
 N140 (Frankrijk)
 N140 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing